Exeter City FC (celým názvem: Exeter City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Exeter v nemetropolitním hrabství Devon. Založen byl v roce 1904. Od sezóny 2012/13 hraje v EFL League Two (čtvrtá nejvyšší soutěž v Anglii). Klubové barvy jsou červená, bílá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu St James Park s kapacitou 8 541 diváků.

Získané trofeje 

 Football League Third Division South Cup ( 1× )
 1933/34

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1930/31, 1980/81
 EFL Cup
 4. kolo: 1973/74, 1978/79, 1979/80, 1989/90
 FA Trophy
 Semifinále: 2005/06
 EFL Trophy
 Finále (Jih): 1992/93, 1999/00, 2010/11

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1908–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1958: Football League Third Division South
 1958–1964: Football League Fourth Division
 1964–1966: Football League Third Division
 1966–1977: Football League Fourth Division
 1977–1984: Football League Third Division
 1984–1990: Football League Fourth Division
 1990–1992: Football League Third Division
 1992–1994: Football League Second Division
 1994–2003: Football League Third Division
 2003–2007: Conference National
 2007–2008: Conference Premier
 2008–2009: Football League Two
 2009–2012: Football League One
 2012–2016: Football League Two
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1904
Sport v Exeteru